Леваковський Іван Федорович (1828 — 1893) — геолог, ґрунтознавець. 
 Леваковський Микола Федорович (1833 — 1898) — ботанік.